Выборы в Европейский парламент в Чехии прошли 24 и 25 мая 2019 года. На выборах была избрана чешская делегация, состоящая из 21 депутата.

Избирательная система 

21 депутат Европейского парламента избираются в едином многомандатном избирательным округе, по пропорциональному представительству открытого списка, в котором они могут давать преференциальные голоса для двух кандидатов в выбранном списке. Места распределяются с использованием метода д’Ондта с избирательным порогом 5 %.

Результаты

См. также 

 Сайт с результатами выборов
 Выборы в Европейский парламент (2019)

Примечания 

Чехия
Европарламент 2019
Май 2019 года
2019 год в Чехии